Villefranque kan syfta på:
 Villefranque, Hautes-Pyrénées
 Villefranque, Pyrénées-Atlantiques